(englisch für (das) „Verschachteln“, „Verflechten“ oder „Verweben“) bzw.  (englisch für (die) „Verflechtung“) steht für:

 Interlacing (Grafiken), rechentechnisches Speicherverfahren für Grafiken
 Interlace-Modus, Betriebsart im Sekundärradar
 Interlace, fernsehtechnisches Bildverarbeitungverfahren, siehe Zeilensprungverfahren

Siehe auch:

 The Interlace, Gebäudekomplex in Singapur